La belotte  ou belote est un jeu de cartes.

Belotte est aussi un patronyme porté par : 
 Michel Belotte (né aux Riceys (Aube) en 1932) est spécialiste des confins burgondo-champenois.

Références 

Homonymie de patronyme